IRA:

 IRA - Ирла́ндская республика́нская армия
 IRA - Individual retirement account

Страницы значений:Аббревиатуры